Тяньгу́н () — название китайских орбитальных станций.

Действующая 
 Тяньгун (с 2021 года)

Завершившие работу 
 Тяньгун-1
 Тяньгун-2

Отменённый проект 
 Тяньгун-3

Космонавтика Китая
Орбитальные станции